Oribe ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Oribe (1893–1975), uruguayischer Schriftsteller und Philosoph
 Furuta Oribe (1544–1615), japanischer Daimyō und Teemeister
 Manuel Oribe (Manuel Ceferino Oribe y Viana; 1792–1857), uruguayischer Politiker